Il doppio del torneo di tennis Dresden Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ola Kristiansson e Mårten Renström che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Tomas Nydahl 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Rikard Bergh /  Shelby Cannon (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Jose-Antonio Conde (primo turno)

 David Ekerot /  László Markovits (quarti di finale)
 Marcos Ondruska /  Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1996